Целевич — фамилия. Известные носители:

 Целевич, Владимир Михайлович (1891—1942) — украинский политический и общественно-культурный деятель.
 Целевич, Юлиан Андреевич (1843—1892) — галицко-русский педагог, историк, прозаик, просветитель.